

Hydronyme 
 Le Bléquin est une rivière du Pas-de-Calais de  de long, affluent de l'Aa en rive gauche qu'il rejoint à Lumbres.

Toponymes 
 Bléquin est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

 Nielles-lès-Bléquin est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.